Søndermark kan henvise til flere stednavne i Danmark:

 Søndermark (Haslev Sogn) – en bebyggelse i Haslev Sogn, Faxe Kommune
 Søndermark (Hvilsom Sogn) – en bebyggelse i Hvilsom Sogn, Mariagerfjord Kommune
 Søndermark (Stenderup Sogn) – en bebyggelse i Stenderup Sogn, Billund Kommune
 Søndermark (Søndermark Sogn) – et sogn i Søndermark Sogn, Viborg Kommune
 Søndermark (Sørbymagle Sogn) – en bebyggelse i Sørbymagle Sogn, Slagelse Kommune
 Søndermark (Ugilt Sogn) – en bebyggelse i Ugilt Sogn
 Søndermark (Varnæs Sogn) – en bebyggelse i Varnæs Sogn, Aabenraa Kommune
 Søndermark (Vridsted Sogn) – en bebyggelse i Vridsted Sogn, Viborg Kommune
 Søndermark (Øster Starup Sogn) – en bebyggelse i Øster Starup Sogn, Vejle Kommune

Se også 
 Søndermarken (flertydig)